Peter Weber (judoka) : Nederlands judoka
 Peter Weber (turner) : Duits turner
 Peter Weber (schrijver) : Zwitsers schrijver